Meum (lateinisch) steht für:

 die Pflanzengattung Meum, siehe Bärwurz (Pflanze)
 die Art Bärwurz (Pflanze)